Aardrijkskunde
Lind (bij Altenahr), plaats in het Duitse district Ahrweiler, Rijnland-Palts
Lind (bij Mayen), plaats in het Duitse district Mayen-Koblenz, Rijnland-Palts
Lind (Washington), plaats in de Amerikaanse staat Washington
Lind (Zirndorf), plaats in Beieren

Personen met de achternaam Lind
Bob Lind, Amerikaans singer-songwriter
Espen Lind, Noors zanger, songwriter en producer
Eva Lind, Oostenrijks sopraan en televisiepresentatrice
Jakov Lind, Joods-Oostenrijks-Brits schrijver
Jenny Lind, Zweeds sopraan
Jörgen Lind, Zweeds schrijver
Mecka Lind, Zweeds schrijfster

Achternaam